

Cinema 
The Specialist (In the Shadows) – film del 2001 diretto da Ric Roman Waugh

Musica 
In the Shadows  – album dei Mercyful Fate del 1993
In the Shadows  – singolo dei The Rasmus del 2003
In the Shadows – EP di Roniit del 2012